

Oprogramowanie 
 Firefox – przeglądarka internetowa o otwartym kodzie źródłowym
 Firefox OS – system operacyjny o otwartym kodzie źródłowym oparty na jądrze Linuksa
 Firefox Sync – usługa w przeglądarce Firefox umożliwiająca synchronizację danych użytkownika

Filmy i powieści 
 Firefox – amerykański film akcji z 1982 w reż. Clinta Eastwooda
 Firefox – powieść Craiga Thomasa z 1978